Гарволин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 11 744 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Буды-Усняцке
 Чишкувек
 Эвелин
 Гурки
 Издебник
 Ягодне
 Крыстына
 Люцин
 Наталиа
 Ментне
 Нецеплин
 Новы-Пузнув
 Рембкув
 Рембкув-Парцеле
 Руда-Талюбска
 Славины
 Стара-Хута
 Стары-Пузнув
 Сточек
 Сульбины-Гурне
 Талюба
 Феликсин
 Унин-Колёня
 Усняки
 Вильковыя
 Воля-Рембковска
 Воля-Владыславовска
 Владыславув
 Законце

Соседние гмины 
 Гмина Борове
 Гарволин
 Гмина Гужно
 Гмина Ласкажев
 Гмина Осецк
 Гмина Парысув
 Гмина Пилява
 Гмина Собене-Езёры
 Гмина Вильга

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства